ESPN — Rede de televisão esportiva estadunidense
 ESPN Deportes — Canal estadunidense em língua castelhana
 ESPN Radio — Rede de rádios estadunidense
 ESPNU — Canal estadunidense de esportes universitários
 ESPN (América Latina) — Rede de televisão esportiva latino-americana 
 ESPN (Brasil) — Rede de televisão esportiva brasileira
 Rádio Estadão ESPN — Antiga rádio brasileira

Desambiguações de siglas
Desambiguações de televisão